Sans eller SANS kan syfta på:

 SANS – en särskild ansökan vid mönstring, se Särskild ansökan
 SANS – en intresseorganisation, se Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige
 Sans – ett kvartalsmagasin om vetenskap, filosofi, kultur och idédebatt
 Sans-serif – en familj av typsnitt